Суперкубок Польши по футболу () — кубок, в котором играют обладатель кубка и чемпион предыдущего сезона. В случае если кубок и чемпионат выиграла одна команда, то в суперкубке играют: обладатель и финалист Кубка.

До 2005 года соревнование проводилось Польским футбольным союзом. С 2006 года проводись, как и соревнования первой лиги, обществом Экстраклассы (Ekstraklasa S.A.).

Разыгрывается с 1983 года. В 1984—1986, 1993, 2002—2003 не разыгрывался, в 2011 не состоялся.

Матчи

Лучшие клубы

Примечания 

Польша
Суперкубок Польши по футболу
Мероприятия, регулярно проводимые с 1980 года